Pojęcia z zakresu prawa rzeczowego:
 posiadacz samoistny
 posiadacz zależny

Zobacz też 
 posiadanie